Села:
 Кривоносове — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Кривоносове — Кіровоградська область, Бобринецький район